The Last Mile est le titre de plusieurs œuvres :
 The Last Mile, pièce de théâtre de 1930 de John Wexley 
 Révolte à Sing Sing, titre original The Last Mile, adaptation au cinéma de la pièce de théâtre en 1932
 The Last Mile,  film documentaire réalisé par Robert Altman en 1953
 , film de 1959, adaptation de la pièce avec Mickey Rooney